«Ряза́нь» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Создан в ноябре 2009 года под названием «Звезда» после снятия ФК «Рязань». С 2010 года заявлен в зону «Центр» второго дивизиона первенства России.

В 2014 году возвращено прежнее название — ФК «Рязань».

История 
Сезон 2010 года «Звезда» закончила на 11 месте, набрав 42 очка, забив 37 мячей (в среднем за матч — 1,23), а пропустив 49 (в среднем за матч — 1,63). Лучшим бомбардиром команды с 15 забитыми мячами стал Илья Бородин.

Сезон 2011/2012 команда закончила на 12 месте, забив в 39 играх 44 мяча, а пропустив 60. Лучшим бомбардиром стал Евгений Фальковский с 6 мячами на своём счету.

Сезон 2012/2013 «Звезда» завершила на 11 месте, набрав в 30 играх 39 очков, забив 47 мячей (в среднем за матч — 1,57), а пропустив 36 (в среднем за матч — 1,2). Лучшим бомбардиром команды стал Жумалдин Каратляшев с 8 забитыми голами.

В сезоне 2013/2014 «Звезда» впервые в своей истории вышла в 1/8 финала Кубка России, обыграв в 1/32 финала московское «Торпедо» 2:1, а в 1/16 по пенальти у «Кубани» 4:2 (основное время 2:2). В 1/8 рязанская команда сыграла с «Краснодаром» и проиграла 2:3.

По состоянию на 15 апреля 2014 года во втором дивизионе, зоне «Центр» «Звезда» занимала 10 место с 23 набранными очками после 21 сыгранного матча.

17 июня 2019 года было объявлено, что новым главным тренером ФК «Рязань» стал Виктор Навоченко. В июне 2021 года вместо Навоченко, у которого истёк срок действия контракта, клуб возглавил Дмитрий Серёжкин.

Цвета клуба

Статистика выступлений

В чемпионатах России

В кубках России

Главные тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Рязани